Sveti Filip je lahko:
 apostol Filip
 Sveta Filip in Jakob
 Sveti Filip Neri